Azad  – rapper tedesco
 Abul Kalam Azad – un politico indiano
 Afshan Azad – attrice britannica di origini bengalesi
 Chandra Shekhar Azad – rivoluzionario indiano
 Pərdis Fərcad-Azad – calciatore azero
 Azad – album di Muslimgauze del 1999
L'impero di Azad titolo della traduzione italiana di un romanzo di Iain M. Banks